Koch des Jahres steht für:

 eine Auszeichnung der Zeitschrift Der Feinschmecker, siehe Der Feinschmecker #Koch des Jahres
 eine Auszeichnung des Restaurantführers Gault-Millau, siehe Gault-Millau #Koch des Jahres
 ein Fachwettbewerb, siehe Anuga #Zehn Fachmessen unter einem Dach